Ellenton désigne :

 Ellenton (Floride)
 Ellenton (Géorgie)

Voir aussi 
 New Ellenton

Homonymie de localités aux États-Unis